Л’Эрминье — французская фамилия. Известные носители:
  (1902—1953) — французский морской офицер, командующий подводной лодкой Казабьянка (Q183).
  (1779—1833) — французский аптекарь и натуралист.
  (1802—1866) — французский ботаник и зоолог.
 F791  («Командан Л’Эрминье») — патрульный катер, .
  — улица в Париже.
  — площадь в Нанте.

См. также 
 Гваделупский меланерпес